Lennart Johansson och liknande namn kan syfta på:

 Lennart Johansson (1923–1965), pianist, kompositör och musiktekniker vid Sveriges Radio, se Jocke Johansson
 Lennart Johansson (1929–2019), idrottsledare och ordförande för UEFA
 Lennart Johansson (1936–2021),  musiker, se Konvaljen
 Lennart Johansson i Fårekulla (1884–1974), lantbrukare och högerpolitiker i Sveriges riksdag
 Lennart Johansson (fotbollsspelare) född 1921
 Lennart Johansson (ingenjör) (1921–2008), VD för SKF 1971–1985
 Lennart Johansson (ishockeyspelare) (1941–2010), OS-medaljör 1964
 Lennart Johansson (militär) född 1942, militär
 Lennart F Johansson (1922–1980), författare
Lennart Johansson (radiofysiker) (1951–2020), svensk sjukhusfysiker, professor i radiofysik och strålskyddsexpert